Palla je české příjmení.

 Eduard Palla (1864–1922) – rakouský botanik
 Hynek Palla (1837–1896) – český hudební skladatel a propagátor Sokola
 Marian Palla (* 1953) – český spisovatel, výtvarník a recesista

Externí odkazy